Wenonah kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wenonah (Illinois)
Wenonah (New Jersey)